Его прощальный поклон:

 Его прощальный поклон — сборник из 8 детективных рассказов Артура Конан Дойля.
 Его прощальный поклон — один из рассказов английского писателя Артура Конана Дойля.